012 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Uccle, in Belgio